Aracoeli – romanzo di Elsa Morante
 Insula dell'Ara Coeli – edificio di Roma antica
 Piazza d'Aracoeli – piazza di Roma
 Basilica di Santa Maria in Aracoeli – chiesa di Roma
 Convento di Santa Maria in Aracoeli – convento (oggi demolito) di Roma

Pagine correlate

 Chiesa di Santa Maria in Aracoeli (disambigua)
 Santa Maria in Ara Coeli